Św. Hiacynt (zm. ok. 262) – męczennik chrześcijański, święty katolicki i prawosławny
 Św. Jacek (Hiacynt) Odrowąż (1183-1257) – twórca polskiej prowincji dominikanów
 Św. Hiacynt Jordan Ansalone (1598-1634) – włoski dominikanin, męczennik w Japonii
 Św. Hiacynt Casteñeda (1743-1773) – hiszpański dominikanin, męczennik w Wietnamie

Zobacz też 
 Święta Hiacynta
 Błogosławiony Hiacynt
 Błogosławiony Jacek